Blastodiniales — порядок динофлагелят класу Dinophyceae.

Родини 
 Apodinidae
 Blastodinidae
 Diplomorphidae
 Haplozoonidae
 Oodiniaceae
 Oodinidae
 Paradinophycidae

Посилання 
 

Динофіцієві
Ряди та порядки